Anthriscus abortiva är en flockblommig växtart som beskrevs av Claude Thomas Alexis Jordan. Anthriscus abortiva ingår i släktet småkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Småkörvlar
abortiva